Andreas Johan Rikard "John" Wahlbom, född 6 juli 1900 i Stockholm, död 17 maj 1944, var en svensk skådespelare.

Filmografi

Teater

Roller

Referenser

Noter

Källor

Externa länkar

Svenska skådespelare under 1900-talet
Födda 1900
Män
Avlidna 1944
Skådespelare från Stockholm